Мена́рди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Менарди, Антонио (род. 1959) — итальянский кёрлингист.
 Менарди, Стефания (род. 1992) — итальянская кёрлингистка.